Тарзи:

Фамилия 
 Тарзи — пуштунский род из живущего в Афганистане племени Мохаммаджаи.
 Тарзи, Гулям Мухаммад (1830—1900) — афганский поэт, военачальник и политик.
 Тарзи, Махмуд-бек (1865−1933) — афганский писатель, поэт, журналист, просветитель, общественный и политический деятель.
 Тарзи, Сорайя (1899 − 1968) — королева Афганистана в 1919−1929 годах, жена короля Амануллы-хана.

Топоним 
 Тарзи — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.